Jméno a příjmení Miroslav Urban má více nositelů:

 Miroslav Urban (filmový pedagog) – český filmový pedagog, vyučující na Filmové akademii v Písku 
 Miroslav Urban (politik) – český a československý politik KSČ z Blanenska, poslanec FS za normalizace
 Miroslav Urban (výtvarník) – výtvarník působící v Olomouci, spoluzakladatel výtvarné skupiny Neprůbojní
 Miroslav Urban (chemik) – slovenský teoretický, kvantový a počítačový chemik